Njenga ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Njenga (* 1976), kenianischer Marathonläufer
 John Njenga (1928–2018), kenianischer Geistlicher, Erzbischof von Mombasa